Stazione di Piano, sulla linea Menaggio-Porlezza
 Stazione di Piano di Commezzadura, sulla linea Trento-Malé-Mezzana
 Stazione di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania, sulla linea Aulla-Lucca
 Stazione di Piano di Sorrento, sulla linea Torre Annunziata-Sorrento
 Stazione di Piano d'Orta Bolognano, sulla linea Roma-Pescara
 Stazione di Piano Orizzontale dei Giovi, sulla linea Torino-Genova